Rosié ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Rosié (1910–1984), deutscher Grafiker
 Thomas Rosié (* 1942), deutscher Kameramann und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Rosie